Schätzl steht für:

 Schätzl (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern

Schätzl ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Schätzl (* 1993), deutscher Politiker (SPD)
 Ludwig Schätzl (* 1938), deutscher Geograph und Hochschulpräsident
 Markus Schätzl (* 1995), deutscher Eisstockschütze
 Martin Schätzl (1909–1934), deutscher Maler
 Lothar Schätzl (1914–2006), deutscher Künstler und Kunsterzieher

Siehe auch:
 Schätzel
 Schätzle
 Schätzler
 Schäzler‎